Bergstorf ist der Ortsname von

 Bergstorf (Rain), Ortsteil der Gemeinde Rain, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern mit Hofmark Bergstorf
 Bergstorf (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch
 Bergdorf
 Bergedorf
 Bergsdorf (Begriffsklärung)